Orazio Giaccio – compositore italiano
 Paolo Giaccio – giornalista, autore televisivo e produttore televisivo italiano